Ри́жский Пост — железнодорожная платформа на линии Брянск-Орловский—Брянск-Льговский, расположенная в Володарском районе города Брянска.

Платформа Рижский Пост находится при развязке железнодорожных путей направлений Брянск-I — Брянск-II — Полпинская и представляет собой комплекс из трёх остановочных платформ, каждая из которых обслуживает свою группу поездов. Официальная нумерация платформ отсутствует. При рассмотрении в очерёдности с севера на юг, первая платформа обслуживает линию Брянск-I—Полпинская (в обоих направлениях); вторая платформа — линию Брянск-II—Брянск-I
(чётные поезда), третья платформа — обратное направление той же линии (нечётные поезда). При этом третья платформа находится на некотором удалении от первых двух (около 250 м). Вторая и третья платформы имеют небольшие открытые павильоны, в которых ранее располагались билетные кассы.

На Рижском Посту останавливаются все электропоезда и дизель-поезда, следующие из Брянска-Орловского на Унечу, Суземку, Льгов, а также на Сухиничи и Фаянсовую через Полпинскую.

С южной стороны платформы расположен дачный массив, с северной — многоэтажная жилая застройка. Платформа находится на криволинейном участке пути, недалеко от реки Снежеть. Городской транспорт к платформе не подходит. Вместе с тем, платформа является удобным средством сообщения микрорайона Новостройка с Бежицким и Фокинским районами Брянска посредством электропоездов.

Примечания

Ссылки 
 
 Расписание электричек: Пл. Рижский пост

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Брянска
Появились в 1957 году в России
1957 год в Брянской области